Mayfly (deutsch „Eintagsfliege“) bezeichnet:

 das erste englische Starrluftschiff HMA No. 1
 Halton F.A.C.1, ein Doppeldecker von 1927